Amphitrite steht für:

 Amphitrite (Mythologie), eine Meeresnymphe in der griechischen Mythologie
 Statue der Amphitrite (NAMA 236), Namenszuschreibung
 Amphitrite (Gattung), eine Ringelwürmer-Gattung der Vielborster
 (29) Amphitrite, ein Asteroid des Asteroiden-Hauptgürtels
 Amphitrite (Planet), ein hypothetischer Planet des frühen Sonnensystems
 Amphitrite, Name der ersten Monade in der Philosophie Giordano Brunos, siehe Monade (Philosophie) #Die Monas bis zu Leibniz
 Name zahlreicher Schiffe, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Amphitrite